Кубок КАФ 1993 — 2-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие 37 африканских клубов. Победителем стал ивуарийский клуб «Стелла д’Аджаме».

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 
Первый матч состоялся 12 ноября, ответный — 26 ноября 1993 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Кубок КАФ 1993 на RSSSF

Примечания 

1993
Футбол в Африке в 1993 году